L'NBA Development League Most Valuable Player Award (MVP) è il premio conferito dalla NBA D-League al miglior giocatore della regular season.

Vincitori

Collegamenti esterni 

MVP